

Geografia 
Italia
 Rubi – antico nome di Ruvo di Puglia, comune della Puglia
Spagna
 Rubí – comune della Catalogna
 Rubí de Bracamonte – comune della Castiglia e León

Linguistica 
 Rubi, anche detti furigana – kana della scrittura giapponese

Persone 
 Adolf Rubi – sciatore alpino svizzero
 Basili de Rubí – religioso e storico spagnolo
 Cesc Rubí – soprannome di Joan Francesc Ferrer Sicilia, allenatore di calcio e calciatore spagnolo
 Fred Rubi – sciatore alpino e politico svizzero
 Raimondo Rubí – vescovo cattolico spagnolo

Televisione 
 Rubí – telenovela messicana del 1968
 Rubí rebelde – telenovela venezuelana del 1989
 Rubí – telenovela messicana del 2004, remake dell'omonima telenovela del 1968
 Rubí – serial televisivo filippino del 2010, remake dell'omonima telenovela del 2004
 Rubí – telenovela messicana del 2020, remake dell'omonima telenovela del 2004

Pagine correlate 
 Ruby

Altri progetti